La Quemada bezeichnet:

 La Quemada, archäologische Stätte in Zacatecas, Mexiko
 La Quemada (Chihuahua), Ort in Mexiko
 La Quemada (Salvatierra), Ort in Guanajuato, Mexiko
 La Quemada (San Felipe), Ort in Guanajuato, Mexiko
 La Quemada (Jalisco), Ort in Mexiko
 La Quemada (Michoacán), Ort in Mexiko
 La Quemada (Cañitas de Felipe Pescador), Ort in Zacatecas, Mexiko
 La Quemada (Fresnillo), Ort in Zacatecas, Mexiko
 La Quemada (Villanueva), Ort in Zacatecas, Mexiko
 Colonia Abraham González, auch La Quemada, Ort in Chihuahua, Mexiko